Пельтцер — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Пельтцер Тетяна Іванівна (1904—1992) — російська актриса, дочка актора Івана Пельтцера.
 Пельтцер Іван Романович (1871—1959) — російський актор, батько актриси Тетяни Пельтцер.

Німецькі прізвища